Kollektivet (strip), een reeks Noorse stripalbums
 Kollektivet (film), een Deens-Zweeds-Nederlandse film uit 2016